La selezione di pallavolo femminile della Groenlandia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Groenlandia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Groenlandia.

Risultati
La nazionale di pallavolo femminile della Groenlandia non ha mai partecipato alla fase finale di alcun torneo.

Collegamenti esterni